Сьюзан Келечи Уотсон (, род. 11 ноября 1981 года) — американская актриса. Наибольшую известность ей принесли роли в сериалах «Луи» и «Это мы».

Ранние годы 
Сьюзан Келечи Уотсон родилась 11 ноября 1981 года в Бруклине, штат Нью-Йорк, США. У неё ямайские корни, так как оба её родителя родились на Ямайке. Второе имя Уотсон, «Келечи», имеет нигерийское происхождение и в переводе означает «Слава Богу». Сьюзан Уотсон окончила Университет Говарда со степенью бакалавра изящных искусств, затем она получила степень магистра изящных искусств в нью-Йоркской Школе искусств Тиш.

Карьера 
В период с 2012 по 2014 год Сьюзан Уотсон снималась в роли бывшей жены главного героя в комедийном телесериале «Луи». В 2016 году актриса начинает сниматься в сериале «Это мы». Её роль, Бет Пирсон, одна из главных, а сам сериал был номинирован на такие престижные телевизионные премии, как «Золотой глобус» и «Эмми» .

Фильмография

Примечания

Ссылки